Iliadis ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Iliadis (* 1969), griechischer Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Schauspieler
 Ilias Iliadis (* 1986), aus Georgien stammender griechischer Judoka